A listák a legnépesebb lengyelországi városokat tartalmazzák lakosságszámuk szerinti csökkenő sorrendben.

A lengyel Központi Statisztikai Hivatal (Główny Urząd Statystyczny – GUS) 2008. január 1-jei adatai szerint Lengyelországban 892 város volt. A lengyel miniszterelnök döntése értelmében 2009. január 1-jével öttel nő a városok száma, így összesen 897 város lett az országban. 2010. január 1-jén további 6 település kapott városi rangot – tehát a 2010-es években 903 város van az országban.

A 2021-es népszámlálás alapján 
A legnépesebb városok a 2021-es népszámlálás alapján :

Régebbi adatok alapján

Képek

Jegyzetek 

Lengyelországgal kapcsolatos listák
 
Települések listái országok szerint